«Raroia» puede referirse a:

 Raroia, atolón que forma parte de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Raroia, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Makemo.